ODS est un sigle qui désigne :
 Open Document Spreadsheet, un format de documents pour tableurs
 L'Officiel du Scrabble, le dictionnaire francophone officiel du jeu de Scrabble
 L'Officiel des spectacles, une guide culturel des évènements franciliens
 Občanská demokratická strana (Parti civique démocrate), un parti politique tchèque
 Operational Data Store, un système de stockage de données partagées entre applications.
 Operational Deflection Shape, déformation opérationnelle de structure vibrante.
 Oxide dispersion strengthened, métal durci à l'aide d'une seconde phase oxyde dispersée.
 ODS Radio, radio locale à Annecy et ses alentours.
Ozone Depleting Substance.
 Dictionnaire de la langue danoise ()
 Officier des Domaines de Spécialité, recrutement semi-direct tardif des officiers de l'armée de Terre.